Minetti ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Minetti (* 1957), italienischer Radrennfahrer
 Annalisa Minetti (* 1976), italienische Sängerin, Songwriterin, Sportlerin und Moderatorin
 Anne-Elise Minetti (* 1988), deutsche Schauspielerin, Tochter von Daniel Minetti
 Bernhard Minetti (1905–1998), deutscher Schauspieler
 Daniel Minetti (* 1958), deutscher Schauspieler, Sohn des Schauspielerpaares Irma Münch und Hans-Peter Minetti
 Francesco Domenico Minetti, italienischer Kunstmaler des Barock
 Hans Minetti (1898–1991), deutscher Betonbau-Ingenieur
 Hans-Peter Minetti (1926–2006), deutscher Schauspieler, Sohn von Bernhard Minetti
 Jennifer Minetti (1940–2011), deutsche Schauspielerin, Tochter von Bernhard Minetti
 Nicole Minetti (* 1985), italienische Zahnhygienikerin
 Tuula Minetti (* 1964), finnische Squashspielerin

Minetti steht für:
 Minetti (Drama) ist ein kurzes Theaterstück von Thomas Bernhard, mit Bernhard Minetti in der Titelrolle und diesem gewidmet.